

Брукфілд — місто, штат Коннектикут
 Брукфілд — місто, штат Іллінойс
 Брукфілд — місто, штат Массачусетс
 Брукфілд — місто, штат Міссурі
 Брукфілд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Брукфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Брукфілд — місто, штат Вермонт
 Брукфілд — місто, штат Вісконсин
 Брукфілд — місто, штат Вісконсин
 Брукфілд Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсільванія
 Брукфілд — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі